Јадранска лига у ватерполу 2014/15. или Регионална ватерполо лига 2014/15. је седма сезона такмичења које окупља најбоље ватерполо клубове из неколико бивших република СФРЈ: Хрватске, Србије, Црне Горе и Словеније. Генерални спонзор је Триглав осигурање, тако да званични назив такмичења гласи Триглав регионална ватерполо лига. Лига у овој сезони броји 15 клубова - 7 хрватских, 4 српска, 3 црногорска и 1 словеначки. Првобитно је било планирано да се такмичи 16 клубова, али је Опатија одустала пред почетак такмичења из финансијских разлога.

Лига се састоји из неколико фаза:
 У првој фази учесници су подељени у две групе (А са осам и Б са седам клубова). Унутар група клубови играју по двокружном бод-систему у 14 кола. 
 Друга фаза игра се у две новонастале групе:
 Групу за првака сачињавају клубови који су се нашли у прва 4 места група А и Б из прве фазе. Резултати и бодови остварени против клубова из исте групе у првој фази се преносе, тако да се у другој фази играју само утакмице са онима који су се тада налазили у супротној групи (двокружни бод-систем, 8 кола).
 Групу за опстанак сачињавају клубови који су се нашли од петог наниже група А и Б из прве фазе. Систем такмичења је исти као у Групи за првака.
 Трећа фаза је заправо завршни турнир четворице на коме учествују 4 најбоље пласиране екипе Групе за првака које се у полуфиналним сусретима упарују по систему 1-4, 2-3. Победник завршног турнира четворице добија титулу првака лиге.

Клубови у сезони 2014/15.

Група А 
 АВК Браник - Марибор, 
 ВК Будва - Будва, 
 ВК Сплит - Сплит, 
 ВК ПОШК - Сплит, 
 ВК Приморје - Ријека, 
 ВК Партизан - Београд, 
 ВК Раднички - Крагујевац, 
 ХАВК Младост - Загреб,

Група Б 
 ВК Војводина - Нови Сад, 
 ВК Југ - Дубровник, 
 ВК Медвешчак - Загреб, 
 ВК Морнар - Сплит, 
 ВК Приморац - Котор, 
 ВК Црвена звезда - Београд, 
 ПВК Јадран - Херцег Нови, 
НАПОМЕНА: Група Б броји 7 клубова, јер је Опатија била жребана у њу, али је одустала од такмичења.

Група А

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Група Б

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Група за првака и пласман

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони. Резултати исписани курзивом пренети су из прве фазе такмичења.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Група за опстанак

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони. Резултати исписани курзивом пренети су из прве фазе такмичења.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Завршни турнир четворице (Фајнал-фор) 
Завршни турнир четворице у сезони 2014/15. одржаће се 2. и 3. априла 2015. године на базенима Кантрида у Ријеци.

Полуфинале

Финале

Спољашње везе 
 Званичан сајт лиге
 Ватерполо савез Србије
 Ватерполо савез Хрватске

Ватерполо у 2014.
Ватерполо у 2015.